Kalsi est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1960), homme d'affaires indien
 (né en 1993), joueur indien de cricket
 (né en 1994), coureur cycliste indien
 (né en 1967), musicien et drummer indo-britannique
 (né en 1978), artiste d'arts martiaux indien

Voir aussi

Homonymie de patronyme